.cat, een domeinnaam voor Catalaanse websites
 cat, een ISO-code voor het Catalaans

Andere betekenissen:
 Cat Island, een eiland van de Bahama's
 Çat (district), een district in Turkije
 Çatköy of Çat, een stad in Turkije
 Cat (film), een film uit 1997 van Joshua Barnett
 Computertomografie, afgekort CAT (computer-assisted tomography)
 CAT, merknaam van Caterpillar, producent van industriële apparatuur
 Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing, afkorting gebaseerd op de Engelstalige roepnaam Convention Against Torture
 Climate Action Tracker, een vervolgonderzoek naar de vooruitgang inzake klimaatdoelstellingen
 City Airport Train, afgekort CAT, een treinverbinding tussen de luchthaven en het centrum van Wenen
 cat (Unix), een Unix-commando
 CAT-tool, zie Computerondersteund vertalen
 Cat Valentine, een personage in de televisieserie Victorious

Zie ook 
 Cats (doorverwijspagina)